Épisode 4 est le quatrième tome du cycle Survivants - Anomalies quantiques de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo. L'album est paru le  en France.

Synopsis 

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée de science-fiction
Album de bande dessinée sorti en 2016